The Hunger March (Marsz Głodu) - zbiorcza nazwa wydarzenia i serii rzeźb stworzonych przez Jensa Galschiøta w 2001 roku.

Idea 
Marsz Głodu miał przypomnieć ludziom, że jeśli światowe potrzeby nie zostaną uregulowane, wkrótce zdesperowane ofiary zapukają do naszych drzwi. 

By przypomnieć o sprawach, z którymi walczy świat, Jens Galschiøt wyrzeźbił z brązu 27 statui głodujących afrykańskich dzieci. Dzieci mają smutne twarze, zaś brąz jest przyciemniony, by nadać dramatyzmu, ale u stóp każdej z rzeźb znajduje się nowy, błyszczący but jednej ze znanych firm obuwniczych, odpowiedzialnych za wyzysk biednych dzieci w Trzecim Świecie. 

Inspiracją Marszu był film "The March" z lat osiemdziesiątych, w którym horda głodujących ludzi naciera na Europę.

Pierwsze wydarzenie w 2001 roku 
W maju 2001 roku, w centrum Odense ustawiono jedną z rzeźb przedstawiającą dwunastoletniego wygłodzonego czarnoskórego chłopca z nową parą butów firmy Nike u stóp. Posąg miał wyglądać, jakby obserwował dobrze odżywionych, bogatych ludzi, którzy go mijali. 
Rzeźba ustawiona została na wypolerowanym piedestale z czarnego granitu z napisem "Just do it". Ów napis to slogan firmy Nike. 

Jens Galschiøt wypowiedział się na temat posągu: "Za pomocą tej rzeźby wytknę firmom ich hipokryzję polegającą na ukazywaniu w ich reklamach wolności i równości oraz ukrywania opresji kierowanych ku pracownikom tworzących ich produkty".

Marsz Głodu na ASEM 4 (The fourth Asia-Europe Meeting) 
Podczas Szczytu ASEM 4 (Czwarte Spotkanie Azjatycko-Europejskie) w Kopenhadze we wrześniu 2002 roku, 27 rzeźb głodujących chłopców zostało umiejscowionych w mieście by zademonstrować społeczną sprawiedliwość. Posągi miały reprezentować ludzi głodujących w krajach Trzeciego Świata, które to kraje wyzyskiwane są przez wielkie korporacje. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Care-Denmark i Armią Zbawienia. W późniejszym czasie organizacja dostarczyła rzeźby chłopców z butami Adidasa i Reeboka.

Inne wydarzenia związane z Marszem Głodu 
Latem 2002 roku "tłum" dwudziestu siedmiu głodujących chłopców odlanych z miedzi rozpoczął wyścig przez Danię, by oprotestować rządowe cięcia dotyczące pomocy biednym krajom. 
Jens Galschiøt zapoczątkował inicjatywę we współpracy z pozarządowym Forum z Aarhus. Setki ochotników uczestniczyło w tworzeniu rzeźb w pracowni artysty. 
W marcu 2003 roku DanChurchAid (dk: Folkekirkens Nødhjælp) - pozarządowa organizacja humanitarna - wykorzystuje rzeźby w celu wspomagania dzieci, które zostały opuszczone z powodu AIDS.

Marsz Głodu dzisiaj 
Marsz Głodu często pojawiał się jako uczestnik różnych demonstracji w Danii, na przykład podczas tych dotyczących klimatu. Zwykle rzeźby umiejscawiane są w małych pojazdach jako integralna część tłumu.

Zobacz też 
 Jens Galschiøt
 The Color Orange
 Pillar of shame
 Fundamentalizm (rzeźba)

Przypisy 

Odżywianie
Ochrona praw człowieka
Pomoc humanitarna
Wystawy sztuki
Wydarzenia 2001
Ubóstwo